Kumu bezeichnet:

 Kumu (Museum), ein Kunstmuseum im estnischen Tallinn
 Kumu (Taha), ein Dorf der Großgemeinde Taha im Stadtbezirk Jianhua der Stadt Qiqihar in der VR China
 Kumu (Einheit), ein altes neuseeländisches Längenmaß

Abkürzung